

Patronymes 
Bogolepov (masculin ; ) ou Bogolepova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Milana Bogolepova (1988-), nom de jeune fille de Milana Keller, mannequin russe
Nikolaï Bogolepov (1846-1901), homme politique russe, ministre de l'Instruction publique (1898-1901)

Patronyme russe